Microsoft Operations Manager 2005, prezentovaný též pod obchodní zkratkou MOM 2005 je nástupcem produktu Microsoft Operations Manager 2000 (MOM 2000), je nástroj pro správu infrastruktury informačních technologií. Je považován za klíčovou součást Dynamic Systems Initiative, která zastřešuje komplexní systémy na serverové platformě Windows.

Klíčové vlastnosti MOM 2005

Uživatelské rozhraní 
Administrační konzole
Operátorská konzole
Reportovací konzole

Operační možnosti 
Rozšiřitelnost
Diagnostické nástroje a úlohy
Servisní mód
Možnost nadřazujících pravidel
Možnost automatického upozorňování
Monitoring stavu instance
Monitoring stavu clusteru
Vytváření skupin

Vizualizace 
Stav systému
Diagramy
Stav upozorňovacích hlášení
Přehled o výkonu systému

Zabezpečení 
Nastavení omezení práv
Rozsah použití operací
Zabezpečená komunikace klient/server

Možnosti použití 
Monitorování bez nutnosti přítomnosti agenta
Podpora 64bitových agentů
Mezinárodní lokalizace
Automatická detekce serverů v systému
Přehled skupin a počítačů

Reportování 
SQL Server 2000 reportovací služba
Konfigurovatelnost výstupních reportů

Propojitelnost s produkty třetích stran 
MOM Connector Framework – systém tvorby propojovacích rozhraní
Schvalování servisních balíčků

Microsoft
Software Microsoftu